Philadelphia Flyers je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí v pensylvánském městě Philadelphia. Do NHL vstoupil v ročníku 1967/68 a hraje v Metropolitní divizi v rámci Východní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale Wells Fargo Center s kapacitou 19 600 diváků. Klubové barvy jsou oranžová, černá a bílá.

Úspěchy 

 Vítěz Stanley Cupu ( 2× )
 1973/74, 1974/75
 Vítěz Campbellovy konference (západní konference) ( 9× )
 1967/68, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/1977, 1977/78, 1979/80, 1980/81, 1981/82
 Vítěz konference Prince z Walesu (východní konference) ( 4× )
 1984/85, 1986/87, 1996/97, 2009/10
 Vítěz západní divize ( 2× )
 1967/68, 1973/74
 Vítěz Patrickovy divize ( 8× )
 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1979/80, 1982/83, 1984/85, 1985/86, 1986/87
 Vítěz atlantické divize ( 6× )
 1994/95, 1995/96, 1999/00, 2001/02, 2003/04, 2010/11

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Zdroj na NHL.com

Češi a Slováci v Philadelphia Flyers

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Philadelphia Flyers na eliteprospects.com
 Oficiální stránky  
 Česká fanouškovská stránka Philadelphie Flyers 

 
Americké kluby ledního hokeje
Americké kluby NHL
Kluby ledního hokeje založené v roce 1967
Sport ve Filadelfii
Sportovní kluby v Pensylvánii